Папандреу, Георгиос (старший) (1888—1968) — греческий политик.
 Папандреу, Георгиос (младший) (род. 1952) — греческий политик (внук старшего).